Прокурорський нагляд
 Судовий нагляд
 Адміністративний нагляд
 Поліцейський нагляд у Російській імперії
 Нагляд командування військової частини
 Метрологічний нагляд
 Авторський нагляд